Il Vesuvio Lacryma Christi bianco è un vino DOC la cui produzione è consentita nella città metropolitana di Napoli.

Caratteristiche organolettiche 
colore: dal paglierino tenue al giallo paglierino.
odore: vinoso, gradevole.
sapore: secco, leggermente acidulo.

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione 
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Napoli  (1990/91)  1970,79
Napoli  (1991/92)  1683,89
Napoli  (1993/94)  2641,67
Napoli  (1994/95)  2941,25
Napoli  (1995/96)  3983,72
Napoli  (1996/97)  4165,3

Vini DOC della provincia di Napoli
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Coda di Volpe
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Verdeca
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Falanghina
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Greco Bianco